«» () — роман (1983) Сьюзен Хилл, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 Женщина в чёрном — фильм 1989 года режиссёра Герберта Уайза.
 Женщина в чёрном — фильм 2012 года режиссёра Джеймса Уоткинса.

См. также 
 Человек в чёрном
 Люди в чёрном